The First Christmas – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Edison Company
The First Christmas – cortometraggio del 1957
The First Christmas – film del 1998 diretto da Lindsay Van Blerk